Den Verbänden der asiatischen Fußballkonföderation (AFC) stehen vier feste Plätze für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 zu. Einen möglichen fünften Platz in der Endrunde kann sich eine Mannschaft in interkontinentalen Entscheidungsbegegnungen sichern. An der Qualifikation nehmen alle 46 Verbände der AFC teil, die auch Mitglied des Weltverbandes FIFA sind.

Der asiatische Verband loste bereits am 17. April 2019 die erste Qualifikationsrunde aus, an der die zwölf in der FIFA-Weltrangliste vom 4. April 2019 niedrigstplatzierten Mannschaften teilnahmen.

Reglement der FIFA 
Gemäß FIFA-Regularien können die Vorrundenspiele in Form von Gruppenspielen und Pokalspielen jeweils in Hin- und Rückspielen ausgetragen werden oder in Ausnahmefällen in Turnierform in einem der beteiligten Länder. In den Gruppenspielen werden drei Punkte für einen Sieg vergeben und je einer für ein Unentschieden. Es entscheiden folgende Kriterien:

 höhere Anzahl Punkte
 bessere Tordifferenz
 höhere Anzahl erzielter Tore
 höhere Anzahl Punkte aus den Direktbegegnungen zwischen den punkt- und torgleichen Mannschaften
 bessere Tordifferenz aus den Direktbegegnungen zwischen den punkt- und torgleichen Mannschaften
 höhere Anzahl Tore aus den Direktbegegnungen zwischen den punkt- und torgleichen Mannschaften
 höhere Anzahl Auswärtstore aus den Direktbegegnungen zwischen den punkt- und torgleichen Mannschaften, wenn nur zwei Mannschaften betroffen sind.

Sind zwei Mannschaften gemäß diesen Kriterien gleich, kann ein Entscheidungsspiel angesetzt werden.

In den Pokalspielen zählt bei Torgleichheit nach den beiden Spielen die höhere Anzahl erzielter Auswärtstore. Ist auch die Anzahl Auswärtstore gleich, wird eine Verlängerung gespielt. Fällt in der Verlängerung kein Tor, wird die Begegnung im Elfmeterschießen entschieden. Fallen in der Verlängerung gleich viele Tore, qualifiziert sich die Auswärtsmannschaft aufgrund mehr erzielter Auswärtstore.

Modus 
Die Qualifikation wird in vier Runden stattfinden, wovon die ersten beiden auch gleichzeitig die ersten beiden Runden der Qualifikation zur Asienmeisterschaft 2023 darstellen. Aufgrund dieser Zusammenlegung nimmt Katar als Gastgeber der WM 2022 an der zweiten Runde der Qualifikation teil.

Die erste Runde der asiatischen Qualifikation fand im Juni 2019 im K.-o.-System statt. In der zweiten Runde spielen die sechs Sieger sowie die 34 höher platzierten Mannschaften in acht Fünfergruppen im Double-Round-Robin-Format gegeneinander. Die Spiele der zweiten Runde sollten von September 2019 bis Juni 2020 ausgetragen werden. Anfang März 2020 wurden die vier restlichen Spieltage jedoch wegen der Corona-Pandemie auf zunächst unbestimmte Zeit verschoben. Nachfolgend wurden sie zunächst für Oktober und November 2020 und später für März und Juni 2021 neuterminiert. Im Februar 2021 gab die AFC bekannt, dass der Großteil der restlichen Spiele im Juni 2021 je Gruppe an einem zentralen Ort stattfinden werden. Einen Monat später wurde die Gastgeber genannt: Gruppe A findet in China statt, Gruppe B in Kuwait, Gruppe C in Bahrain, Gruppe D in Saudi-Arabien, Gruppe E in Katar, Gruppe F in Japan, Gruppe G in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Gruppe H in Südkorea. Nach einem Spiel in China verlegte die AFC die restlichen Spiele der Gruppe A ebenfalls in die Vereinigten Arabischen Emiraten.

Die acht Gruppensieger und die vier besten Gruppenzweiten erreichen die dritte Runde. Sollte Katar dazugehören, erhöht sich die Anzahl der weiterkommenden Gruppenzweiten um einen Platz. Die dritte Runde, die in zwei Sechsergruppen gespielt wird, sollte ursprünglich von September 2020 bis Oktober 2021 stattfinden. Durch die Unterbrechung in der zweiten Runde ist der Beginn der dritten Runde nun für September 2021 geplant. Die letzten Spiele der dritten Runden sollen im März 2022 gespielt werden. Die zwei besten Mannschaften jeder Gruppe werden sich direkt für die WM-Endrunde qualifizieren, während die beiden Dritten die vierte Runde erreichen. Dort wird in einem einzelnen Spiel der Teilnehmer an den interkontinentalen Play-offs gegen den Fünften der Südamerika-Qualifikation ermittelt.

Erste Runde 
Die Auslosung fand am 17. April 2019 in Kuala Lumpur (Malaysia) statt. Die Hinspiele wurden am 6. und 7. Juni, die Rückspiele am 11. Juni 2019 ausgetragen.

|}

Anmerkungen

Zweite Runde 
Die Auslosung der Gruppen fand am 17. Juli 2019 in Kuala Lumpur (Malaysia) statt.

Gruppeneinteilung 

Anmerkung

Gruppe A 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Anmerkung

Gruppe B 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe C 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Anmerkung

Gruppe D 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Anmerkung

Gruppe E 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Anmerkung

Gruppe F 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Anmerkung

Gruppe G 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe H 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Anmerkung

Tabelle der Gruppenzweiten 
Neben den sieben Gruppensiegern qualifizierten sich auch die besten fünf Gruppenzweiten für die dritte Runde. Um alle Gruppenzweiten vergleichbar zu machen, wurden in den Gruppen A bis G die Spiele des Gruppenzweiten gegen den Gruppenletzten nicht berücksichtigt.

 !! Gruppe
 || A
 || E
 || C
 || G
 || H
 || F
 || D
 || B
|}

Dritte Runde 
Für die dritte Runde qualifizierten sich die sieben Gruppensieger und die fünf besten Gruppenzweiten. Da Katar bereits als Gastgeber qualifiziert ist, wird es nicht an der dritten Runde teilnehmen. Die Auslosung, bei der die Mannschaften in zwei Sechsergruppen gelost werden, fand am 1. Juli 2021 statt. Für die Auslosung wurde die speziell für Asien aktualisierte FIFA-Weltrangliste vom 18. Juni 2021 benutzt. Die Gruppensieger und Gruppenzweiten werden sich für die Weltmeisterschaft qualifizieren. Die Drittplatzierten qualifizieren sich für die Vierte Runde.

Gruppeneinteilung

Gruppe 1 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Anmerkungen

Gruppe 2 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Anmerkung

Vierte Runde 
In der vierten Runde trafen die beiden Drittplatzierten der beiden Gruppen aus Runde 3 aufeinander, um in einem Spiel den asiatischen Vertreter des interkontinentalen Play-offs gegen den Fünftplatzierten der CONMEBOL-Qualifikation zu ermitteln. Das Spiel fand am 7. Juni 2022 in ar-Rayyan (Katar) statt.

|}

Einzelnachweise 

Qualifikation AFC
Weltmeisterschaft 2022 Qualifikation AFC
Weltmeisterschaft 2022 Qualifikation AFC
Weltmeisterschaft 2022 Qualifikation AFC
Weltmeisterschaft 2022 Qualifikation AFC